Джеймс Бойл (; род. 1959) — шотландский правовед, писатель, специалист в области авторского, информационного права и общественного достояния.

Деятельность 
Джеймс Бойл окончил Университет Глазго в 1980 году и впоследствии учился в Гарвардской школе права. С июля 2000 года он является преподавателем на юридическом факультете Университета Дьюка, а до этого преподавал в Американском университете, Йельской и Гарвардской школах права, юридическом факультете Пенсильванского университета.

Джеймс Бойл является одним из основателей и бывшим председателем Creative Commons. Он также является соучредителем Science Commons, организации, нацеленной расширять деятельность Creative Commons в области распространения научных, технических данных и упрощения доступа к образовательным ресурсам.

Бойл автор нескольких литературных произведений, например Shamans, Software and Spleens: Law and Construction of the Information Society и романа The Shakespeare Chronicles, опубликованного под лицензией Creative Commons.

В 2006 году в издательстве Duke University Press вышел комикс «Bound by Law? Tales from the Public Domain», посвящённый законам об интеллектуальной собственности и общественному достоянию. Комикс рассказывает о женщине-режиссёре Акико, которая преодолевает трудности, связанные с применением принципа добросовестного использования, в процессе работы над документальным фильмом. Иллюстрации включают как коллажи из известных произведений, так и изображения, созданные специально для комикса.

В своей последней работе по вопросам интеллектуальной собственности, The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, Бойл утверждает, что нынешняя система защиты авторских прав не выполняет первоначальное предназначение: награждение и поощрение творчества. Эта книга также была опубликована под некоммерческой лицензией Creative Commons.

Бойл является колумнистом газеты Financial Times.

Награды 
В 2003 году Джеймс Бойл был удостоен премии «World Technology Award» в области права. За его исследования в области развития идей общественного достояния и анализу препятствующих этому факторов. В 2006 году получил «Duke Bar Association Distinguished Teaching Award». В 2010 году получил «EFF Pioneer Award».

Библиография 
Джейм Бойл является автором нескольких книг и более чем сотни научных и журнальных статей:
 Shamans, Software and Spleens: Law and Construction of the Information Society, Harvard University Press 1997, ISBN 978-0-674-80522-4
 The Public Domain (ed), Winter/Spring 2003 edition of Law and Contemporary Problems (vol 66, ##1-2), Duke University School of Law
 The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain  (PDF-Datei; 313 kB)
 
 Cultural Environmentalism @ 10 (ed, with Lawrence Lessig), Spring 2007 edition of Law and Contemporary Problems (vol 70, #2), Duke University School of Law
 Cultural Environmentalism and Beyond
 The Shakespeare Chronicles: A Novel , Lulu Press 2006, ISBN 978-1-4303-0768-6
 Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind , Yale University Press 2008, ISBN 978-0-300-13740-8
 Intellectual Property: Law & the Information Society Selected Statutes & Treaties.— Center for the Study of the Public Domain 2014.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Джеймса Бойла 
 
 The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind , 2008
 
 The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind 
 Die Zeit: Rezension zu The Public Domain  — «Die Zeit: Обзор общественного достояния»

Общественное достояние
Выпускники университета Глазго
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы права Пенсильванского университета
Правоведы США
Юристы Великобритании
Преподаватели университета Дьюка
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Специалисты по авторскому праву
Специалисты по информационному праву
Creative Commons
Колумнисты
Преподаватели Школы права Дьюка